

Géographie historique

France 
 Le pays de Lalleu : un pays historique du nord de la France, en région Nord-Pas-de-Calais

Toponymes

France 

 Lalleu (en breton : ) : une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne
 Lalleu : un hameau de la commune de Pontlevoy, située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre